Лари́са Ники́тина: